Feyenoord Fetteh
Feyenoord Academy in Nederland